Кубок Італії з футболу 1981—1982 — 35-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Інтернаціонале» виграв у «Торіно» і втретє завоював Кубок Італії.

Груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Рома» автоматично пройшла до наступного раунду.

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/20 травня 1982

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1981–1982
Італія
Італія
1981 в італійському спорті
1982 в італійському спорті